Arenys peut désigner:

Arenys de Mar, municipalité dans la comarca de Maresme
Arenys de Munt, municipalité dans la comarca de Maresme

Voir aussi
Arens de Lledó ()

Homonymie de toponyme